Osorno (ciutat de Xile), ciutat de la província d'Osorno (regió de Los Lagos, Xile)
 Osorno la Mayor, municipi de la província de Palència, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Província d'Osorno 
 Volcà Osorno, estratovolcà a la serralada dels Andes, a la vora del llac Llanquihue, a Xile